Pente war eine ungarische Automarke.

Unternehmensgeschichte 
János Pentelényi entwickelte im Unternehmen Manfréd Weiss Stahl- und Metallwerke AG Csepel in Budapest zwischen 1944 und 1948 einen Kleinwagen, von dem einige Prototypen gebaut wurden.

Fahrzeuge 
Das erste Modell war der Pente 500. Das 560 kg schwere Fahrzeug hatte einen Rahmen aus C-Profilen. Alle vier Räder waren einzeln an Querblattfedern aufgehängt. Die Karosserie in Stromlinienform mit flach geneigter Windschutzscheibe, freistehenden Scheinwerfern und zwei Selbstmördertüren bot Platz für vier Personen. Für den Antrieb sorgte ein Zweizylinder-Zweitaktmotor mit 500 cm³ Hubraum und 15 PS (11 kW) Leistung im Heck. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs lag bei 90 km/h.

1948 wurde im Pente 600 ein Motor mit 600 cm³ Hubraum und 18 PS (13,5 kW) und eine neue, modernere Karosserie verwendet. Rahmen und Fahrwerk blieben gleich.

Siehe auch 
 Weiss (Automarke), eine andere Automarke des Unternehmens
 W.M., eine andere Automarke des Unternehmens

Literatur 
 Walter Zeichner: Kleinwagen International. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1999. ISBN 3-613-01959-0.

Weblinks 

 GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH (abgerufen am 22. Dezember 2013)
 Bericht über den und Bilder des Pente 500 auf smallcarsclub.com
 Bericht über den und Bilder des Pente 600 auf smallcarsclub.com

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Ungarn)